Tschudy ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Tschudy (1882–1961), Schweizer Druckereibesitzer und Verleger  
 Johannes Tschudy (1672–1736), Schweizer Ebenist und Ingenieur
 Theophil Tschudy (1847–1911), Schweizer Architekt, Partner des Büros Chiodera und Tschudy

Siehe auch:
 Tschudi
 Tschudin